Неві́ль-ле-Леї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 15 км на південний захід від Ам'єна.

Історія 

1 січня 2019 року Невіль-ле-Леї, Леї i Тіюа-ле-Конті було об'єднано в новий муніципалітет О-де-Сель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Невіль-ле-Леї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сомма